Лорето има више значења:
 Лорето (Небраска)
 Лорето (Кентаки)
 Лорето (Минесота)
 Лорето (Пенсилванија)
 Лорето (Тенеси)
 Лорето (Алесандрија)
 Лорето (Анкона)
 Лорето (Асти)
 Лорето (Болоња)
 Лорето (Кунео)
 Лорето (Ђенова)
 Лорето (Империја)
 Лорето (Перуђа)